Copa Libertadores 2007 var den 48:e upplagan av den latinamerikanska fotbollscupen Copa Libertadores de América. Boca Juniors från Argentina vann turneringen efter finalmatcherna mot brasilianska Grêmio (sammanlagt 5–0). Turneringen påbörjades 24 januari och avslutades 20 juni 2007.

Första omgången

Gruppspel
Varje gruppvinnare samt grupptvåorna gick vidare till slutspelet. Gruppspelet spelades mellan 12 februari och 23 april.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Finaler

Skytteligan

Källor

Fotnoter

2007
Fotbollssäsongen 2007
2007 i Sydamerika